Prisca Vicot (1976-), boxeuse française ;
 Robert Vicot (1931-), joueur de football français ;
 Roger Vicot (1963-), homme politique français.